EE Большой Медведицы (), HD 99967 — двойная вращающаяся эллипсоидальная переменная звезда (ELL:) в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 670 световых лет (около 205 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +6,51m до +6,35m.

Характеристики 
Первый компонент — оранжевый гигант спектрального класса K2IIICN-1.

Примечания